Кубок маршала Тито 1948 () — второй розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1948/1949
Спорт в Югославии в 1948 году
Югославия
Футбол в Европе в 1948 году